Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku
 Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu
 Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule
 Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
 Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

Zobacz też:
 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie